Всеобщая музыкальная газета:

 Всеобщая музыкальная газета () — еженедельное издание, выходившее в 1798—1882 гг. (с перерывом в 1848—1862 гг.).
 Всеобщая музыкальная газета () — еженедельное издание, выходившее в 1874—1943 гг.